Voci nella forma Harriet o nella variante Harriett

Astronomia
 1744 Harriet – asteroide della fascia principale

Cinema
Harriet – film del 2019 diretto da Kasi Lemmons

Onomastica
Harriet – forma femminile del nome proprio di persona inglese Harry

Geografia
 Harriett – comunità non incorporata dell'Arkansas
 Harriett – comunità non incorporata del Texas

Persone
 Harriet – nome con cui è conosciuta la cantante britannica Harriet Roberts
 Louisa Harriett – nobildonna irlandese

Altro
 Harriet – esemplare di tartaruga delle Galapagos che raggiunse un'età stimata di 176 anni